Rue Victorien-Sardou à Lyon ;
 Rue Victorien-Sardou à Paris.